Canga - vestimenta
 Jugo - peça de madeira usada em carros de bois
 Araracanga - espécie de arara
 Pseudopaludicola canga - espécie de anfíbio

Ver também 
 Cangas (desambiguação)

Desambiguação